Griesstätt ist der Ortsname von

 Griesstätt, Gemeinde im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Griesstätt (Aying), Ortsteil der Gemeinde Aying, Landkreis München, Bayern
 Griesstätt (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern